Фле́тлі () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Майкл Флетлі (1958) — ірландський танцюрист.
 Патрік Флетлі (1963) — канадський хокеїст.

Англійські прізвища